Ольга Фирсова:
 Фирсова, Ольга Афанасьевна (1911—2005) — советская альпинистка.
 Южная (Фирсова), Ольга Валерьевна (род. 1979) — российская баскетболистка.